Clifford kan som auktorsförkortning betyda:

 Carleton M. Clifford, entomolog
 Elizabeth A. Clifford (1939–), brittisk entomolog
 George Clifford III (1685–1760), nederländsk botaniker, juris doktor, och borgmästare i Amsterdam
 Harold Trevor Clifford (född 1927), australiensisk botaniker

Robotskapade auktorsförkortningar